Финские монеты евро — современные денежные знаки Финляндии. Евро был введён в наличное обращение в стране в 2002 году, заменив собой национальную валюту — финляндскую марку.

На национальной стороне каждой монеты указывается год выпуска и информация о монетном дворе. Все монеты чеканятся на Финском монетном дворе.

Знаки на монетах:
 2002 — 2006 гг. — буква M — обозначение директора Финского монетного двора — Raimo Makkonen.
 2007 — …  — по рекомендации ЕС, с 2007 года на финских монетах чеканится знак Монетного двора. Для монет регулярной чеканки указывается страна (буквы FI).

Дизайн национальной стороны

Тираж

Памятные и коллекционные монеты

Памятные 

Как и остальные страны зоны евро, Финляндия чеканит памятные монеты евро. По состоянию на 1 января 2020 года выпущено двадцать шесть таких монет на различную тематику.

См. также 
 Монеты евро
 2 Евро, памятные монеты

Примечания

Ссылки 
 Монеты Финляндии на официальном сайте Европейского центрального банка 
 Евромонеты — в обращении, коллекционные, памятные 

Финляндия
Монеты Финляндии
Экономика Финляндии